GT:

 Gran Turismo (авто) — класс скоростных автомобилей.
 GT Bicycles — американская компания (ныне принадлежит канадской Dorel Industries), производитель велосипедов.
 FIA GT — автогоночный чемпионат в классе Gran Turismo (Grand Touring).
 Gross tonnage — брутто-тоннаж, одна из мер объёма кораблей, определяющая оплату канальных сборов, требования к экипажу, мерам безопасности.